Karura, creatura della mitologia giapponese
 Karura, città dell'Etiopia
 Distretto di Karura, distretto dell'Etiopia